Quebrada Honda puede referirse a:
 Quebrada Honda, un curso de agua en Venezuela.
 Quebrada Honda (Coquimbo), un curso intermitente de agua en la Región de Coquimbo en Chile.